Schneckenbund war
 ein ehemaliges Niedergericht auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Bronschhofen, siehe Schneckenbundgericht
 der von 1804 bis 1817 verwendete frühere Name der ehemaligen politischen Gemeinde Bronschhofen, siehe Bronschhofen#Geschichte